Hervé Bouré, né le 21 juin 1967 à Lille, est un kitesurfeur professionnel, designer, shaper et explorateur français. Double champion du monde en vague en 2003 et 2004, il est considéré comme l’un des pionniers du Kitesurf.

Biographie 
Hervé Bouré est un créateur et aventurier de l’extrême. Il est animé par la recherche de nouveaux horizons et des technologies pour faire avancer le sport.

Il découvre le kitesurf en 1999 et s’engage dans cette nouvelle discipline. Quelques années plus tard, il sera l’un des premiers au monde à se lancer et s’émanciper dans la .

Le 14 juillet 2011, Hervé Bouré lance sa propre marque de Surfkite appelé HB SURF.

Celle-ci devient la synthèse physique et le porte-parole de l’évolution du kitesurf. Exclusivement tournée sur la pratique Strapless à ses débuts, elle s’est néanmoins ouverte à d’autres disciplines telles que le wingsurf en 2020.

Carrière professionnelle

La découverte du Kitesurf 
Avant d’être kitesurfeur, Hervé Bouré était un surfeur et windsurfeur. L’intérêt pour le vent et les vagues est venu en 1990 lorsqu’il a commencé à côtoyer le Windsurf. Il en a fait pendant 10 ans jusqu’à l’arrivée du kitesurf, une pratique sportive dans laquelle il s'est totalement consacré.

Palmarès 
2003 Champion du Monde de vague (Wave Master KPWT)

2004 Champion du Monde de vague (Wave Master KPWT)

Après les compétitions

Shaper et designer 
Après 15 années de compétions, 2 titres de champion du monde de vagues et anciennement membre de la team Takoon Kiteboarding, Hervé Bouré lance sa propre marque le 14 juillet 2011. HB Surf devient ainsi, la première marque de planche dédiée à la pratique du strapless. 

Un an après l’inauguration de HB Surf, la société forme la communauté HB Surf Strapless Society afin de partager la passion du Kitesurf à travers les réseaux sociaux. En 2013, la marque créer son premier surf noseless appelé l’Anti 5"4. 

En 2017, Hervé Bouré réalise un système inédit (3D hook system, harnais à crochet flexible pour un contrôle absolu) qui permettra de créer le premier harnais pour le strapless.  

La venue d’Hervé Bouré  pour son Brain storm tour a montré le potentiel du surf strapless en kite et l’importance de  adaptés à cette discipline, en plein essor.

Exploration 
Il a parcouru le monde entier à la découverte des meilleurs spots pour la pratique du surfkite.

Son amour pour l'exploration le pousse aujourd'hui sur son nouveau défi : la montagne. À travers le Snowkite, le ski de randonnée et l’alpinisme, il s’épanouit tout en alliant sport et nature.

Références 

Sport
Kitesurfeur français
Surf